Plusieurs comètes ont été co-découvertes grâce au Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) et au Near Earth Asteroid Tracking (NEAT) et portent de ce fait le nom LINEAR-NEAT.

 193P/LINEAR-NEAT
 204P/LINEAR-NEAT
 224P/LINEAR-NEAT
 231P/LINEAR-NEAT
 301P/LINEAR-NEAT
 355P/LINEAR-NEAT

 C/ (LINEAR-NEAT)
 P/2004 R3 (LINEAR-NEAT)

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Objet céleste découvert par LINEAR
Objet céleste découvert par le programme NEAT